Pseudochondrostoma är ett släkte av fiskar. Pseudochondrostoma ingår i familjen karpfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Karpfiskar
Pseudochondrostoma